

Persone
 Benedikt Posch (1922-2001) – giornalista e editore austriaco
 Marion Posch (1972) – ex snowboarder italiana
 Philipp Posch (1994) – calciatore austriaco
 Stefan Posch (1997) – calciatore austriaco

Altro
 32821 Posch – asteroide della fascia principale